«Надежда» — женская футбольная команда из Ногинска, Московская область. В 2009 году расформирована.

История 
Команда основана в 2001 году на основе расформированной команды «Надежда-Гудок» из Красноармейска.

В 2009 году по финансовым причинам команда отказалась от участия в чемпионате и была расформирована. Планировался переезд команды в Сергиев Посад и объединение с местным клубом «Экостром» для замены «Надежды» в чемпионате, но, в итоге, руководство отказалось от этой идеи.

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата России (3): 2005, 2006, 2007.
 Победитель международного турнира «Дружба-2003».
 Призёр турнира Кубанская весна (5): победитель (2006), серебряный (2005, 2008) и бронзовый (2003, 2007).
 Чемпион России 2001 года по мини-футболу среди девушек в возрасте до 18 лет.

Результаты выступлений

Примечание

Ссылки 
 Сайт клуба
 Состав команды на сайте womenfootball.ru
 ОСТРОВОК «НАДЕЖДЫ»

Женские футбольные клубы России
Футбольные клубы Московской области
ФК «Надежда» Ногинск